Sgarbi ist der Familienname folgender Personen:

 Alberto Sgarbi (* 1986), italienischer Rugby-Union-Spieler
 Vittorio Sgarbi (* 1952), italienischer Kunstkritiker und Politiker